Округ Миннехаха () располагается в штате Южная Дакота, США. Официально образован в 1862 году. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 179 640 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 107,000 км2, из которых 2 090,132 км2 суша и 18,130 км2 или 0,800 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 148 281 жителей в составе 57 996 домашних хозяйств и 37 581 семей. Плотность населения составляет 71,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 60 237 жилых строений, при плотности застройки около 29,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 93,03 %, афроамериканцы — 1,51 %, коренные американцы (индейцы) — 1,85 %, азиаты — 1,01 %, гавайцы — 0,05 %, представители других рас — 1,04 %, представители двух или более рас — 1,51 %. Испаноязычные составляли 2,15 % населения независимо от расы.

В составе 33,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 51,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 35,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,80 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,46 человека, и средний размер семьи 3,04 человека.

Возрастной состав округа: 26,20 % моложе 18 лет, 10,80 % от 18 до 24, 32,00 % от 25 до 44, 20,00 % от 45 до 64 и 20,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 34 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 42 566 USD, на семью — 52 031 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 32 208 USD против 24 691 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 20 713 USD. Около 5,00 % семей и 7,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 8,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 7,20 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Миннехаха, штат Южная Дакота
 Национальная ассоциация округов США
 Envision 2035 Comprehensive Plan webpage
 Capture Minnehaha County website

Округа Южной Дакоты